Ел Позоле има више значења:

 Ел Позоле (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Позоле (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Позоле (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Позоле, Баранка де Гвадалупе (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Позоле, Ел Амескуењо (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Позоле (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Позоле (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Позоле (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Позоле (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику